Junior ou Júnior peut désigner :

Presse écrite 
 Junior, hebdomadaire jeunesse français publié de 1936 à 1947.
 Junior (mensuel suisse), mensuel jeunesse suisse allemand.

Cinéma et télévision 
Junior, film américain d'Ivan Reitman, sorti en 1994.
Junior, émission de télévision pour la jeunesse de RTL TV.
Junior, série de dessins animés.
Junior, film documentaire sur le Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Jeux et sports 

 Junior est une catégorie d'âge en sport, d'environ .
 Atlético Junior, ou Junior, est un club de football colombien.
 Junior est un programme d'échecs.

Musique 

Junior,  de Röyksopp paru en 2009.

Personnalités

Pseudonyme 
Junior ou Júnior est le surnom de :

 Júnior (1954-), Leovegildo Lins da Gama Júnior, footballeur international brésilien ;
 Júnior (1969-), José Alves dos Santos Júnior, footballeur brésilien ;
 Júnior (1973-), Jenílson Ângelo de Souza, footballeur brésilien ;
 Junior (1977-), Arthur Antunes Coimbra Junior, footballeur brésilien ;
 Junior, breakeur français du groupe Wanted Posse ; vainqueur de l'émission Incroyable Talent en 2007 ;
 Junior Giscombe, chanteur anglais ;
 Junior Tshaka, chanteur suisse de reggae ;
 Junior, nom donné au symbiot de Teal'c dans Stargate SG-1 par le Colonel O'Neill ;
 Junior, nom de scène de Park Jin-young (coréen: 박진영, hanja: 朴珍榮), chanteur et acteur sud-coréen né en 1994 ;
 Júnior Moraes (1987-), footballeur brésilien ;
 Júnior Morais (1986-), footballeur brésilien ;
 Júnior Negrão (1986-), footballeur brésilien ;
 José Júnior (1976-), footballeur brésilien ;
 Marcos Júnior (1993-), footballeur brésilien ;
 Mauro Júnior (1999-), footballeur brésilien ;
 Nathan Júnior (1989-), footballeur brésilien ;

Autres 
 Junior (géographe), ( ap.-J.-C.), géographe romain dont les écrits se trouvent dans Classici auctores e vaticanis codicibus excerptis
 Adalberto Costa Júnior (1962-), homme politique angolais ;
 Afonso Alves Martins Junior (1981-), footballeur brésilien ;
 Basílio Emídio de Morães Júnior (1982-), athlète brésilien ;
 Joel Prado Júnior (1992-), coureur cycliste brésilien ;
 Carlos Alves Júnior (1903-1970), footballeur portugais ;
 Neymar da Silva Santos Júnior (1992-), footballeur international brésilien

Informatique 

 Junior est un navigateur Web de la famille Mozilla, basé sur WebKit et fait uniquement pour iPad

Toponymes 
 Junior, ville de Virginie-Occidentale aux États-Unis

Voir aussi 
 Junior (surnom et prénom)
 Junior (adjectif)
 

Homonymie de titre

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Surnom